Чонгар:

Топоним 
 Чонгар — село, расположенное на Чонгарском полуострове Херсонской области Украины.
 Чонгар — полуостров на юго-востоке Херсонской области.
 Чонгар — железнодорожная платформа Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги.
 Чонгар — автомобильный пункт пропуска на украинско-крымской границе, расположенный на Чонгарском полуострове.

Имя 
 Шлепнев, Чонгар Михайлович

См. также 
 Чонгарский бульвар
 Чонгарский пролив